Chamberlain (‘chambelán’ en inglés) puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 Chamberlain (Ontario), población de Ontario, Canadá.
 Chamberlain (Saskatchewan), población de Saskatchewan, Canadá.
 Chamberlain (Dakota del Sur), población de Dakota del Sur, Estados Unidos.
 Chamberlain (Maine), Estados Unidos.
 Chamberlain Square, plaza de Birmingham, Reino Unido.
 Chamberlain (Uruguay), población del departamento de Tacuarembó, Uruguay.

Además, como apellido, puede referirse a los siguientes hombres:

 Alex Oxlade-Chamberlain (n.1993), futbolista inglés de ascendencia jamaicana.
 Austen Chamberlain (1863-1937), político conservador inglés, ministro de Asuntos Exteriores y premio Nobel de la Paz. Hijo de Joseph Chamberlain.
 David Franklin Chamberlain (n.1941), botánico y briólogo estadounidense; (abreviatura: D.F.Chamberlain).
 Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), pensador británico, nacionalizado alemán, uno de los principales teóricos del racismo y precursor del nazismo. Autor de Los fundamentos del sigloXIX.
 Joseph Chamberlain (1836-1914), empresario y político liberal inglés, defensor del imperialismo en política exterior y de la reforma social en política interior. Padre de Austen Chamberlain y Neville Chamberlain.
 Neville Chamberlain (1869-1940), político conservador inglés que fue primer ministro del Reino Unido entre 1937 y 1940. Hijo de Joseph Chamberlain.
 Richard Chamberlain (n.1934), actor estadounidense.
 Robert S. Chamberlain (n.1903), historiador estadounidense especializado en la conquista de Yucatán y la conquista de Honduras.
 Wilt Chamberlain (1936-1999), jugador de baloncesto estadounidense.